Die AWA World Heavyweight Championship war der Haupttitel der Wrestling-Promotion American Wrestling Association (AWA) und existierte von 1960 bis 1990. Die rechte des Titels liegen heute bei World Wrestling Entertainment (WWE). Wie bei allen Wrestling-Titeln wurde die Titelvergabe innerhalb einer Storyline vorgenommen.

Geschichte 
Der Titel entstand kurz nach der Abspaltung der AWA von der National Wrestling Alliance und seine Entstehung ist dementsprechend eng mit der damaligen Territorialstruktur verbunden. Die Abspaltung geschah auf Grund eines Streites um den NWA World Heavyweight Championship. Verne Gagne besiegte den damaligen Titelhalter Édouard Carpentier 1957, doch bekam den Titel nicht, weil dieser bereits vorher Killer Kowalski versprochen war. Nachdem Gagne zwei Jahre lang versuchte zu seinem Recht zu kommen, löste sich die AWA von der NWA. Um einen eigenen World Heavyweight Championship zu etablieren, wurde der damalige NWA-Champion Pat O’Connor als Champion anerkannt und es wurde eine Herausforderung ausgesprochen. O’Connor sollte den Titel innerhalb von 90 Tagen „verteidigen“. Da er der Herausforderung nicht nachkam, war der Bruch besiegelt und die AWA erkannte den Gürtel Verne Gange zu. 

Insgesamt durften sich danach 18 weitere Wrestler AWA World Heavyweight Champion nennen, darunter unter anderem der Österreicher Otto Wanz, Hulk Hogan, Jerry Lawler, Curt Henning und Fritz Von Erich.

Der Titel bestand bis zur Schließung der AWA im Jahr 1991. Die Rechte wurden später von World Wrestling Entertainment erworben, die den Titel unter anderem in verschiedenen Videospielen einsetzten.

1996 gründeten Dale Gagner und Jonnie Stewart ihre Promotion AWA Superstars of Wrestling in Minnesota und versuchten ihre eigene Version des AWA World Heavyweight Championship zu etablieren. Im April 2007 verklagte die WWE die Promotion und gewann vor Gericht, so dass sich die Promotion in Wrestling Superstars Live! und auch ihren Titel umbenennen musste.

Liste der Titelträger 
† bedeutet, das der Titelwechsel nicht von der AWA anerkannt wurde.

Titelstatistik

Literatur 
 Royal Duncan & Gary Will: Wrestling Title Histories (4th ed.). Archeus Communications 2006. ISBN 0-9698161-5-4.

Einzelnachweise 

Wrestlingtitel